Низовская — железнодорожная платформа на линии Санкт-Петербург — Луга
 Низовская — деревня, Заволжский район, Ивановская область
 Низовская — деревня, Лужский район, Ленинградская область
 Низовская — деревня, Очёрский район, Пермский край
 Низовская, Серафима Савельевна (род. 1981) — российская актриса театра и кино